Escovedo je příjmení osob:

 Alejandro Escovedo (* 1951) – americký hudebník
 Coke Escovedo (1941–1986) – americký hudebník
 Javier Escovedo – americký hudebník
 Mario Escovedo – americký hudebník
 Pete Escovedo (* 1935) – americký hudebník
 Peter Michael Escovedo (* 1961) – americký hudebník
 Phil Escovedo – americký hudebník
 Sheila Escovedo (* 1957) – americká hudebnice